Вата — матеріал з бавовни
 Вата — присілок, Нижньовартовський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область, Росія
 Вата — сленг, збірна назва ватників